Сільниця — село Тульчинського району, Вінницької області.
 Сільниця — річка яка що починає свої води у селі Сільниця.

Див. також 
 Сєлніца (значення)